

Жінки 
 Устюжаніна Тетяна Іллівна (* 1965) — українська академічна веслувальниця, призерка Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, багаторазова переможниця і призерка етапів Кубка світу, заслужений майстер спорту України.

Чоловіки 
 Устюжанін Василь Антонович (1927—1990) — бригадир тракторно-рільничої бригади, Герой Соціалістичної Праці.
 Устюжанін Павло Олександрович — старший прапорщик Національної гвардії України, кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Устюжанін Яків Маркович (1918—1942) — молодший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.

Примітки